Balogh Géza (1936) rendező, színháztörténész, bábtörténész, műfordító, író, dramaturg
 Balogh Géza (1946) szobrász